Галицинівська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України

 Галицинівська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Галицинівська сільська рада — Миколаївська область, Вітовський район